Деспот ( — владыка):
 Деспот — самовластный правитель, форма его правления — деспотизм, государство с таким режимом — деспотия.
 Деспот — высший придворный титул в Византийской империи, зачастую является автономным или независимым правителем области (деспотат).
 Деспот — греческий титул епископа (ср. владыка), употребляется в православном богослужении.
 Деспот — польский дворянский герб.
 Деспот (разг.) — крайне жестокий правитель; тиран.
 Семейный деспот — жестокий человек, избивающий и унижающий членов семьи.